Die Liste der deutschen U-21-Fußballnationalspieler gibt einen Überblick über alle Spieler, die seit dem ersten Spiel 1979 mindestens eine Partie für die deutsche U-21-Nationalmannschaft absolviert haben.

Alle Spieler 
Stand: 1. Dezember 2022

 Name: Name des Spielers.
 von: Jahr, in dem der Spieler sein erstes Spiel für die U-21-Nationalmannschaft absolvierte
 bis: Jahr, in dem der Spieler sein letztes Spiel für die U-21-Nationalmannschaft absolvierte
 U21-S: Anzahl der Spiele für die deutsche U-21-Auswahl.
 U21-T: Anzahl der Tore für die deutsche U-21-Auswahl.
 Verein(e): Verein(e) des Spielers zum Zeitpunkt seiner Einsätze.
 A-S: Gesamtanzahl der Länderspiele in der deutschen A‑Nationalmannschaft.
 A-T: Gesamtanzahl der Tore bei Länderspielen in der deutschen A‑Nationalmannschaft.

Ausländische A-Nationalspieler 
Ein * in der oberen Liste bedeutet, dass der Spieler A-Länderspiele für andere Staaten absolviert hat.

Stand: 20. Dezember 2022

Ebenfalls den Verband gewechselt, aber ohne A-Länderspiel-Einsatz geblieben, ist Serkan Çalık (Türkei). Vor möglichen Einsätzen steht hingegen Stephan Ambrosius (Ghana).

Siehe auch 
 Liste der Länderspiele der deutschen U-21-Fußballnationalmannschaft

Weblinks 
 Archiv aller U-21-Spiele auf dfb.de

!
Deutschland U-21